Diese Liste gibt einen Überblick über alle Mitglieder der Volkskammer der DDR in der 3. Wahlperiode (1958–1963).

Zusammensetzung 
Bei der Volkskammerwahl 1958 stimmten nach offiziellen Angaben 99,87 % der Wähler für den Wahlvorschlag der Nationalen Front.

 Die Wahl hatte auf die Stärke der Fraktionen keinen Einfluss. Ihre Größe wurde im Voraus festgelegt. In der rechten Spalte der obigen Tabelle sind die Parteizugehörigkeiten der Mitglieder der Fraktionen des FDGB, des DFD, der FDJ, der VdgB und des Kulturbundes berücksichtigt.

Präsidium 

 Präsident der Volkskammer Johannes Dieckmann (LDPD)
 1. Stellvertreter des Präsidenten der VolkskammerHermann Matern (SED)
 Stellvertreter des Präsidenten Friedrich Ebert (SED) August Bach (CDU)Ernst Goldenbaum (DBD) Wilhelmine Schirmer-Pröscher (DFD)Grete Groh-Kummerlöw (FDGB)

Fraktionsvorsitzende 
 Fraktion der SED Hermann Matern
 Fraktion der DBD Berthold Rose
 Fraktion der CDU Gerald Götting
 Fraktion der LDPD Rudolf Agsten
 Fraktion der NDPD Wolfgang Rösser
 Fraktion des FDGB Rudolf KirchnerGrete Groh-Kummerlöw am 2. Dezember 1959 gewählt
 Fraktion des DFD Katharina Kern
 Fraktion der FDJ Helmut Müller
 Fraktion des Kulturbundes Erich Wendt
 Fraktion der VdgB/Genossenschaften Friedrich Wehmer

Abgeordnete

Einzelnachweise

Quelle 
Volkskammer der DDR Protokolle der Sitzungen der Volkskammer in der 3. Wahlperiode 1958–1963
Volkskammer der DDR Handbuch der Volkskammer der DDR 3. Wahlperiode  Kongreß-Verlag Berlin, 1959

Liste (Mitglieder der Volkskammer)